Список авиакомпаний Мальты — это список авиакомпаний, имеющих действующий сертификат эксплуатанта, выданный Гражданской авиации Мальты

См. также 
 Список авиакомпаний с запретом на полёты в страны Евросоюза

Ссылки 

https://airlinehistory.co.uk/location/europe/malta/

Списки:Авиакомпании
Списки:Мальта